Передача винт-гайка — механическая передача, преобразующая вращательное движение в поступательное.
 Винтовая передача (с винтовыми зубьями) — механическая передача, в ко­то­рой ис­поль­зу­ют­ся ци­лин­д­рические или ко­нические зуб­ча­тые ко­лё­са с вин­то­вым на­прав­ле­ни­ем зубь­ев.

Примечания